Meco (Madrid), een gemeente in de Spaanse provincie Madrid
Meco Monardo, een Amerikaanse muzikant en muziekproducent
Vincenzo Meco, een Italiaanse wielrenner